Scruggs peut désigner :

Patronymes 
 Earl Scruggs (1924-2012), banjoïste américain ;
 Xavier Scruggs (né en 1987), joueur américain de baseball ;

Homonymie de patronyme